Parlov ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Parlov (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Mate Parlov (1948–2008), jugoslawischer Boxer
 Matea Parlov (* 1992), kroatische Leichtathletin

Siehe auch:
 Parlow